El Epazote kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Epazote, San Luis Potosí, ort, Rayón, 
 El Epazote, Aguascalientes, ort, Asientos, 

Robotskapade Mexikoförgreningar